Utricularia fimbriata  — многолетнее плотоядное растение, вид рода Пузырчатка (Utricularia) семейства Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

Распространено в Колумбии и Венесуэле. Произрастает в сырых песчаных почвах в саваннах на высоте около 300 м над уровнем моря.

Вид был впервые описан Карлом Кунтом в 1818 году. В 1913 году Джон Барнхарт стал рассматривать его как представителя нового рода, Aranella, однако вскоре Utricularia fimbriata стала вновь причисляться к роду Пузырчатка.

Классификация 
Вид Utricularia fimbriata входит в род Пузырчатка (Utricularia) семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

См. также 
 Виды рода Пузырчатка

Примечания

Литература 
   

Флора Южной Америки
Хищные растения
Эндемики Южной Америки
Пузырчатковые